Roger Raveel, een hedendaagse Vlaamse kunstschilder.
 een synoniem van raveling.